Sturzhelm steht für: 
Fahrradhelm
Motorradhelm